RegSeeker é um programa de computador para limpeza do registro do Microsoft Windows. Ele procura e limpa entradas inválidas no registro, pode apagar informações de históricos, pode examinar e bloquear programas que serão executados junto do Windows, pode procurar por atalhos inválidos, arquivos duplicados. Também possui um painel com configurações do Windows, que o mesmo não disponibiliza. O programa está disponível em 20 linguas diferentes, incluindo português brasileiro e inglês.

O RegSeeker funciona no Windows 98, NT, 2000, ME e XP.

Ver também
 Microsoft Windows
 Registro do Sistema

Ligações externas
  HoverDesk.net - Página oficial
  Hover Inc - Página do criador